Виктор Сытник:
 Сытник, Виктор Григорьевич (1935—2016) — советский артист оперетты, художник, актёр. Народный артист РСФСР.
 Сытник, Виктор Петрович (1939—2016) — украинский государственный и научный деятель, вице-премьер-министр Украины, вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины.